Реальп () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Ури.

Население составляет 159 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1212.

Ссылки 
 Официальная страница